Setra S 516 HD — туристический автобус, выпускаемый немецкой компанией Setra с 2012 года. Также существуют варианты Setra S 516 HD/2 и Setra S 516 HDH.

Описание 
В салоне автобуса присутствует по 3 ряда сидений. Слева — 1 ряд, справа — 2 ряда.

Сиденья раскладываются, как шезлонги, чтобы пассажиры могли увидеть чистое небо, смотря через стеклянную крышу TopSky. На задней площадке присутствует «клубный уголок».

На выставке «Мир автобусов 2016» в Коломне автобус занял первое место в номинации «Лучший междугородный туристический автобус».

Эксплуатация

Setra S 516 HD

Setra S 516 HDH

Примечания

Ссылки 

 Технические характеристики Setra S 516 HD
 Технические характеристики Setra S 516 HD/2

Автобусы Setra